Lamproconium är ett släkte av svampar. Lamproconium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lamproconium